«Локомоти́в» — болгарский футбольный клуб из города София. Основан в 1929 году. Цвета клуба чёрный, красный, белый.

История 
Клуб был официально зарегистрирован группой железнодорожных рабочих 2 сентября 1929 года под названием Железнодорожный спортивный клуб (), хотя первые матчи команда провела ещё в мае.

В 1940 году железнодорожники впервые стали чемпионами Болгарии. Спустя 5 лет команда получила современное название, причём в тот же год она повторила свой лучший результат, выиграв первенство страны. 1940-е и начало 1950-х были одним из лучших периодов в истории клуба — «Локомотив» в это время почти не покидал призовую тройку в чемпионате Болгарии.

Третий чемпионский титул команда завоевала в 1964 году, а через 5 лет «Локомотив» объединился с другой столичной командой, «Славией». В 1971 году команды вновь стали существовать раздельно.

Следующим успешным периодом для Локомотива стал стык 1970-х и 1980-х годов, кода в 1978 году красно-чёрный выиграли свой последний чемпионат, в 1982 — Кубок Болгарии.

В кубке УЕФА сезона 1979/80  «Локомотив» сумел дойти до 1/4 финала, но уступил немецкому Штутгарту (1-3 в гостях и 0-1 дома). Этот результат до сих пор является высшим достижением на европейской арене.

С 1994 года президентом «Локомотива» является Николай Гигов. При нём клуб провёл успешный переход на профессиональные рельсы, хотя и был вынужден несколько лет бороться за право пребывания в элитном дивизионе.

Достижения 
 Чемпион Болгарии (4): 1940, 1945, 1964, 1978
 Обладатель Кубка Болгарии (4): 1948, 1953, 1982, 1995
 Финалист Кубка Болгарии (3): 1975, 1977, 1986

Еврокубки 
Кубок Интертото: Финалист 1992.

Текущий состав 
По состоянию на февраль 2023

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Неофициальный сайт
 Неофициальный сайт
 Сайт фанатов (ультрас)
 Сайт фанатов (ультрас)
 Сайт фанатов (ультрас)
 Сайт фанатов 

Футбольные клубы по алфавиту
Железнодорожные футбольные клубы